Peter Hynes est un nom pouvant désigner:

Peter Hynes (né en 1982), joueur australien de rugby
 (né en 1983), joueur irlandais de football

Voir aussi

Hynes, Peter